Louise de Savoie peut faire référence à :

 Louise de Savoie (v.1462-1503), religieuse clarisse, bienheureuse ;
 Louise de Savoie (1467-1522), marquise de Baugé, fille de Janus de Savoie, épouse en secondes noces François de Luxembourg, vicomte de Martigues
 Louise de Savoie (1476-1531), mère du roi de France François  ;
 Louise de Savoie (1629-1692), fille de Victor-Amédée  de Savoie ;
 Louise de Savoie (1729-1767), fille de Charles-Emmanuel III de Sardaigne ;
 Louise de Savoie (1753-1810), autre nom donné à Marie-Joséphine de Savoie, fille de Victor-Amédée III de Sardaigne.

Maison de Savoie